Die Open 13 2014 waren ein Tennisturnier, welches vom 17. bis zum 23. Februar 2014 in Marseille stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2014 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Rio de Janeiro die Rio Open sowie in Delray Beach die Delray Beach Open gespielt. Letztere zählten genau wie die Open 13 zur Kategorie ATP World Tour 250, während die Rio Open zur Kategorie ATP World Tour 500 gehörten.

Der Titelverteidiger Jo-Wilfried Tsonga spielte sich in diesem Jahr erneut ins Finale, scheiterte jedoch letztlich am Letten Ernests Gulbis in zwei Sätzen. Im Doppel gewannen im letzten Jahr Rohan Bopanna und Colin Fleming den Titel. In diesem Jahr ging der Titel an das einheimische Duo Julien Benneteau und Édouard Roger-Vasselin, welche im Finale das Duo Pau Hanley und Jonathan Marray knapp in drei Sätzen besiegten.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Open 13 2014 fand vom 15. bis zum 17. Februar 2014 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Open 13 2014 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 53 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 53 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 34 kB)

ATP World Tour 2014
Tennisturnier in Marseille